Воронцовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Воронцовское сельское поселение — входит в Павловский район

Омская область
 Воронцовское сельское поселение — входит в Полтавский район